Аль-Ватхік аль-Мутаххар (; 1303-1380) – імам Зейдитської держави у Ємені.

Джерела 
 Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, Suppl. II. Leiden 1938, стор. 232

Імами Ємену
Рассіди
Єменські поети